Orocué kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Orocué (ort), Casanare, 
 Orocué (kommun), Casanare,